Ліґеті () — угорське прізвище:

 Даніель Лігеті (1989) — угорський борець вільного стилю, переможець Кубку світу.
 Дьордь Лігеті (1923 — 2006) — австрійський композитор угорського походження.
 Єне Лігеті (1905 — 1967) — угорський футболіст, захисник.
 Тед Лігеті (1984) — американський гірськолижник, олімпійський чемпіон.

Угорські прізвища